Гандбольный клуб «МТ Мельзунген () — германский профессиональный гандбольный клуб из одноименного города.

История 
Гандбольный клуб МТ Мельзунген был образован в 1861 году. В 1920 году был основан гандбольный отдел, который помимо него включал в себя отделы баскетбола, бриджа, дзюдо, легкая атлетика, биатлон, плавание, велоспорт, тхэквандо, волейбол. 
В 1992 году МТ Мельзунген вышел во второй дивизион чемпионата Германии. В 1996, 2013, 2014 МТ Мельзунген доходил до полуфинала кубка Германии. С 2005 году МТ Мельзунген выступает в бундеслиге. В 2014 году МТ Мельзунген впервые выступает в еврокубках, а по итогам сезона 2015/16 МТ Мельзунген впервые занимает 4 место в чемпионате Германии.

Название 
 до 2005 года - Мельзунген/Бёддигер

Сезоны 
Список сезонов клуба МТ Мельзунген в бундеслиги с 2000 года.

Команда 
Состав команды:

Известные игроки 
  Йохан Селлин
  Андрей Климовец
 Андрей Курчев
 Горан Шпрем
 Савас Карипидис
  Зоран Джорджич
  Момир Рнич
  Даниэль Вало
  Микаэль Аппельгрен
  Патрик Фальгрен

Ссылки 
 сайт клуба МТ Мельзунген
 МТ Мельзунген на сайте Бундеслиги

Гандбольные клубы Германии